Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Pokrzywniak − polski prawnik, syn Józefa Tomasza
 Józef Tomasz Pokrzywniak − polski historyk literatury, ojciec Jakuba

Inne o tej nazwie:
 Pokrzywniak − rodzaj zupy